Bacciarelli – herb szlachecki
Osoby noszące nazwisko Bacciarelli:
 Marcello Bacciarelli – włoski malarz
 Ryszard Bacciarelli – polski aktor